A per, Franz Kafka 1925-ben kiadott regénye
 A per (Der Prozeß), 1948-ban bemutatott film, rendezte: Georg Wilhelm Pabst
 A per (Le procès), Franz Kafka regényéből készített 1962-ben bemutatott francia-olasz-nyugat-német film, rendezte: Orson Welles
 A per (The Trial), Franz Kafka regényéből készített 1993-ban bemutatott angol film, rendezte: David Hugh Jones
 A per, opera